Kaboom ist der Name

 eines Computerspiels, siehe Kaboom!
 einer britischen Band, siehe Kaboom (Band)
 ein Film, siehe Kaboom (Film)